Walton är ett engelskt efternamn, som också förekommer som geografiskt namn i engelsktalande länder. Det kan avse:

Personer
 Alice Walton (född 1949), amerikansk filantrop
 Ann Walton Kroenke (född 1948), amerikansk entreprenör och filantrop
 Brian Walton (född 1965), kanadensisk tävlingscyklist
 Bud Walton (1921–1995), amerikansk affärsman och medgrundare till Walmart
 Cecilia Walton (född 1952), svensk skådespelare
Christy Walton (född 1949), amerikansk filantrop
 Ernest Walton (1903–1995), irländsk fysiker, nobelpristagare
 George Walton (1740-talet–1804), amerikansk politiker, guvernör och senator för Georgia
 Helen Walton (1919–2007), amerikansk filantrop
 Izaak Walton (omkring 1594–1683), engelsk författare och järnhandlare
 Jack Walton (1881–1949), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Oklahoma
 Jim Walton (född 1948), amerikansk företagsledare
 Jo Walton (född 1964), kanadensisk fantasy- och science fiction-författare och poet
 John Walton (1957–2004), amerikansk formel1-manager
 John T. Walton (1946–2005), amerikansk företagsledare
 Jonathan Walton (född 1990), brittisk roddare
 Lukas Walton (född 1986), amerikansk riskkapitalist och filantrop
 Nancy Walton Laurie (född 1951), amerikansk affärskvinna, entreprenör och filantrop
 Philippa Walton (1675–1749), brittisk affärsidkare och krutfabrikör
 S. Robson Walton (född 1944), amerikansk företagsledare
 Sally Walton (född 1981), brittisk landhockeyspelare
 Sam Walton (1918–1992), amerikansk affärsman och medgrundare till Walmart
 Tasma Walton (född 1973), australisk skådespelare
 William Walton (1902–1983), brittisk kompositör och dirigent

Engelska efternamn